Live at the Apollo kan henvise til

Film og tv 
 Live at the Apollo (tv-serie), en britisk tv-serie

Musikalbum 
 Live at the Apollo (James Brown-album), et livealbum fra 1963
 Live at the Apollo, Volume II, et dobbelt livealbum fra 1968 med James Brown
 Live at the Apollo 1995, et livealbum med James Brown
 Live at the Apollo (Hall & Oates-album), et livealbum fra 1985
 Live at the Apollo (Ben Harper and The Blind Boys of Alabama-album), et album fra 2005
 Live at the Apollo (B.B. King-album), et livealbum fra 1991
 Live at the Apollo (Robert Palmer-album), et livealbum fra 2001
 Live at the Apollo (The Stranglers album), et livealbum fra 2003
 Live at the Apollo: The Proclamation, et livealbum fra 2007 med Byron Cage